Фра́йзе () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фрайзе, Дитер (1945—2018) — немецкий хоккеист на траве.
 Фрайзе, Экхард (род. 1944) — немецкий историк.